

Letteratura 
 L'uomo che amava la morte (The World We Live In) – romanzo di Louis Bromfield del 1944

Musica 
 The World We Live In – album dei Voice Farm del 1982
 The World We Live In – singolo dei The Killers del 2009, dall'album Day & Age
 The World We Live In and Live in Hamburg – VHS dei Depeche Mode del 1985